Sindrome X cardiaca – malattia cardiaca caratterizzata da angina, flusso cardiaco ridotto e arterie coronarie sane
Sindrome X – altro nome, meno utilizzato, per la sindrome metabolica.
Sindrome X – nome con cui è conosciuta nei paesi anglosassoni la sindrome di Turner
Sindrome dell'X fragile – una malattia cromosomica.
Istiocitosi X – un tipo di istiocitosi.